Richard Murphy (architecte)
 Richard Murphy (économiste)
 Richard Murphy (poète) (1927-)
 Richard Murphy (scénariste) (1912 - 1993), un scénariste et réalisateur américain
 Richard Murphy (basketball)
 Richard Murphy (aviron) (1931-), un rameur d'aviron américain
 Richard Murphy (réalisateur) (1966-)